Ини Копурия (умер в июне 1945 года) был офицером полиции из  (Гуадалканал, Соломоновы Острова), который в 1925 году основал «Меланезийское братство». Он с епископом Меланезии, Преосвященным , осуществили свою мечту, сформировав группу (звучащую на  как «Ира Рета Тасиу») для распространения Евангелия от Иисуса в нехристианских районах Меланезии.

, Англиканская церковь и Епископальная церковь отмечают Копурию в своих календарях святых.

Примечания

Ссылки 

Англиканские святые
Умершие на Соломоновых островах